A Benkő-megnyitás az 1. g3 lépéssel előálló megnyitás a sakkban. Benkő Pál magyar nagymesterről kapta a nevét, aki ezzel a megnyitással győzte le az 1962-es világbajnokjelöltek versenye első, illetve harmadik fordulójában Curaçao-ban Bobby Fischert és Mihail Talt. Nevezik még királyfianchetto megnyitásnak is.

Az 1. g3 világos lehetséges húsz nyitólépése közül az ötödik legnépszerűbb. Világos a következő lépésben általában az előretolt gyalog helyére húzza futóját, fianchettót létrehozva.

Ghulam Kassim madrasi sakkozó egy Madras–Hyderabad közötti 1828-as levelezési játszmát elemezve megjegyezte, hogy sok indiai játékos kezdte a sakkjátszmát ezzel a lépéssel.<ref>Gulam Kassim, [https://books.google.com/books?id=I_NdAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Analysis of the Muzio Gambit and Match of Two Games at Chess between Madras and Hyderabad], Madras, 1829</ref> A hipermodern sakkot játszó Réti Richárd több alkalommal kezdett az 1. g3 lépéssel 1925-ben Baden-Badenben.

Bár első lépésként a g3'' nem ritka, a Benkő-megnyitásnak nincs külön kódja a Sakkmegnyitások Enciklopédiájában (Encyclopaedia of Chess Openings, ECO), ehelyett az A00 kód alá sorolták be, mint különleges megnyitást. Általában azonban más megnyitásokba transzponálódik át, mint a katalán megnyitás, a királyindiai támadás vagy az angol megnyitás valamelyik változata.

Változatok
Lasker szimultán lépése
1. g3 h5

Van Kruijk-csel
1. g3 h5 2. Hf3 h4

Myers vagy magyar védelem
1. g3 g5

Fordított Aljehin
1. g3 e5 2. Hf3

Fordított norvég védelem
1. g3 e5 2. Hf3 e4 3. Hh4

Wiedenhagen–Beta-csel
1. g3 d5 2. Hf3 g5

Buecker-csel
1. g3 d5 2. Fg2 e5 3. b4

Regan-változat
1. g3 d5 2. Fg2 e5 3. d4

Winterberg-csel
1. g3 d5 2. Fg2 e5 3. c4 dxc4 4. b3

Jegyzetek

Források
A megnyitások elnevezései

További információk 
 Benkő-megnyitás adatbázis a chessgames.com-on

Sakkmegnyitások